Galien – cesarz rzymski
Miejscowości w USA:
 Galien – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
Gminy w USA:
 Galien (ang. Galien Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien